Сувенир () — многозначное понятие.
 Сувенир — вещь на память о чём-либо.
 Сувенир — просторечное название в России песни Демиса Руссоса From Souvenirs to Souvenirs.

 Фильмы
 Сувенир — советский короткометражный фильм 1942 года.
 Сувенир — советский анимационный кукольный стереофильм 1977 года.
 Сувенир — советский драматический фильм 1986 года.
 Сувенир — американо-британский драматический фильм 2019 года.

Примечания